Рже́вский райо́н — упразднённая административно-территориальная единица (район) в Тверской области России, существовавшая с 1929 до 2022 года. В рамках организации местного самоуправления в границах района с 2005 до 2022 года существовал муниципальный район, с 2022 года объединённый с городским округом город Ржев в Ржевский муниципальный округ.

Административный центр — город Ржев, который в район не входил.

География 
Ржевский район был расположен на юге области и граничил на севере со Старицким, на востоке — с Зубцовским, на западе — с Оленинским и Селижаровским районами Тверской области, на юге — с Сычёвским районом Смоленской области. Территория района на момент упразднения составляла 2747 км².

История 
Ржевский район образован в составе Ржевского округа в 1929 году и входил в Западную, а с 1935 в Калининскую область. В годы Великой Отечественной войны район был ареной ожесточённых боев в 1941, 1942 и 1943 годах и подвергся сильным разрушениям. Многие деревни были уничтожены, и после войны не были восстановлены. 

22 августа 1958 года к Ржевскому району была присоединена часть территории упразднённого Молодотудского района, а 14 ноября 1960 года — часть территории упразднённого Луковниковского района. В 1963 к Ржевскому району был присоединен Зубцовский район (в 1965 восстановлен).

В рамках организации местного самоуправления с 2005 до 2022 гг. в границах района функционировал одноимённый муниципальный район. В мае 2022 года муниципальный район со всеми входившими в его состав городским и сельскими поселениями были упразднены и объединены с городским округом города Ржев в Ржевский муниципальный округ. Тогда же Ржевский район как соответствующая административно-территориальная единица была упразднена и преобразована в округ с центром в городе окружного значения Ржев.

Население

Административно-муниципальное устройство 

В Ржевский район, с точки зрения административно-территориального устройства области, перед его упразднением входили 7 поселений.

В состав муниципального района, в рамках организации местного самоуправления, с 2005 до 2013 года входили 8 муниципальных образований со статусом сельского поселения.

В апреле 2013 года было упразднено сельское поселение Шолохово, включённое в сельское поселение Итомля.

Законом Тверской области от 5 мая 2022 года муниципальный район и входившие в его состав все сельские поселения были упразднены и объединены вместе с городским округом города Ржев в Ржевский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Ржевский район на момент упразднения входили 389 населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ржевского Района
 Сайт районной администрации
 Историческая справка
 Экономическая справка
 Сведения о Ржеве и районе
 Сайт города Ржев
 Район на архивных и современных картах

Ржевский район